BJU steht für:
 Bob Jones University, nichtkonfessionell-evangelikale Privatuniversität in South Carolina
 British Journal of Urology, britische Fachzeitschrift für Urologie
 Bundesverband Junger Unternehmer, ein deutscher Wirtschaftsverband
 Bajura Airport (IATA-Code), Flughafen im Distrikt Bajura, Provinz Sudurpashchim, Nepal

bju steht für:
 Busuu (ISO-639-3-Code), vom Aussterben bedrohte Bantusprache in Kamerun

Abkürzung